Cocker spaniel americà, raça de gos dels Estats Units, originada a partir d'exemplars del cocker spaniel
 Cocker Spaniel Anglès, raça de gos provinent del Regne Unit 
 Edward Cocker, matemàtic anglès del segle XVII
 Joe Cocker (Sheffield; 1944), músic de rock i blues anglès